

Patronymes 
Krasnov (masculin ; ) ou Krasnova (féminin ; ), également Krasnoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Krasnov (1960-), coureur cycliste soviétique
 Angelina Jouk-Krasnova (1991-), athlète russe spécialiste du saut à la perche
 Andreï Krasnov (1862-1915), géographe et botaniste russe
 Ekatarina Krasnova (1988-), lutteuse russe
 Igor Krasnov (1975-), procureur général de la Fédération de Russie
  (1802-1871), général et auteur russe
 Leonid Krasnov (1988-), coureur cycliste russe
  (1946-), officier supérieur militaire de la sécurité et du renseignement chilien
 Nikolaï Krasnov (1833-1900), général et historien russe
 Nikolaï Krasnov (1864-1939), architecte russe émigré en Serbie
 Piotr Krasnov (1869-1947), général et écrivain russe
 Platon Krasnov (1866-1924), écrivain, critique littéraire et latiniste russe
  (1893-1947), général cosaque russe
 Vera Krasnova (1950-), patineuse de vitesse soviétique
 Vladimir Krasnov (1990-), athlète russe spécialiste du 400 mètres

Patronyme russe